E47 può riferirsi a:

Codici 
E47, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E47, da Helsingborg a Lubecca

Altro 
HMS E47, sommergibile della classe E della Royal Navy